Trzciany peut désigner en Pologne :

 Trzciany, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Trzciany, village de la voïvodie de Mazovie